Zambaccian se poate referi la:
 Krikor H. Zambaccian
 Muzeul Zambaccian
 Galeria de Artă Zambaccian

Nume de familie armenești